Stimela ist ein südafrikanisches Wort und bedeutet „Dampflok“, abgeleitet vom englischen Wort steam (Dampf).

 Stimela ist der Name einer südafrikanischen Jazz-Rock-Band, siehe Stimela (Band).

 Stimela ist auch der Name einer CD von Hugh Masekela.

 Als „zweite Nationalhymne“ der Republik Südafrika gilt das Lied Shosholoza stimela, siehe Shosholoza.